Винкельман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Винкельман, Генри (1876—1952) — голландский военный деятель, генерал.
 Винкельман, Герман (1849—1912) — германский оперный певец (тенор).
 Винкельман, Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий искусствовед, основоположник современных представлений об античном искусстве и археологии.
 Винкельман, Отто (1894—1977) — немецкий доктор права.
 Винкельман, Эдуард (1838—1896) — немецкий историк.